Franz Reindl ist der Name folgender Personen:

* Franz Reindl (Offizier) (um 1787–1847), österreichischer Offizier und Attentäter
 Franz Reindl (Politiker) (1801–1874), österreichischer Politiker, Mitglied der Frankfurter Nationalversammlung
 Franz Reindl (* 1954), deutscher Eishockeyspieler